Pingala (Sanskrit ) ist:

 Pingala (Mythologie), ein König der Nagas
 Pingala (Grammatiker), indischer Grammatiker und Mathematiker, Autor des Chandahshastra, des klassischen Werkes über vedische Prosodie
 Pingala (Ayurveda), eine der drei wichtigsten Energiebahnen im menschlichen Körper